Bajkó Rita (Budapest, 1969. október 29. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
1990- és 1999 között 59 alkalommal szerepelt a válogatottban és 22 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1991–92, 1992–93, 1997–98, 1998–99, 1999–00
 2.: 1990–91, 1993–94, 1995–96, 1996–97
 Magyar kupa
 győztes: 1993
 Magyar szuperkupa
 győztes: 1993

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 

1969-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Renova labdarúgói
Az Íris SC labdarúgói
A László Kórház labdarúgói